Ти́хий Дон — посёлок Кузовлёвского сельского поселения Лев-Толстовского района Липецкой области.

Стоит почти на автодороге Лев Толстой — Первомайское. В 2 км восточнее находится центр поселения село Кузовлёво.

Возник в 1924 году и первоначально имел название Донско́й. Его название связано с рекой Дон, несмотря на то что его и реку разделяют около 32 км. Там же расположен другой посёлок Тихий Дон — в Лебедянском районе.

Население

Примечания 

Населённые пункты Лев-Толстовского района